Willie Mitchell peut désigner :
  (1889-1973), joueur de la Ligue majeure de baseball ;
 Willie Mitchell (1928-2010), musicien et producteur de musique ;
 Willie Mitchell (né en 1977), joueur de la Ligue nationale de hockey.